Жан де Тевено́ (; 16 июня 1633 года, Париж — 28 ноября 1667 года, Персия) — французский путешественник по Востоку, знаменитый своими путевыми записками; племянник Мельхиседека Тевено.

Издания 
 «Путешествие на Восток» (Voyage au Levant, 1664). Полное название: Relation d’un voyage fait au Levant dans laquelle il est curieusement traité des estats sujets au Grand Seigneur et des singularitez particulières de l’Archipel, Constantinople, Terre-Sainte, Égypte, pyramides, mumies [sic], déserts d’Arabie, la Meque, et de plusieurs autres lieux de l’Asie et de l’Affrique outre les choses mémorables arrivées au dernier siège de Bagdat, les cérémonies faites aux réceptions des ambassadeurs du Mogol et l’entretien de l’autheur avec celuy du Pretejan, où il est parlé des sources du Nil. Скан книги на сайте Национальной библиотеки Франции

 «Продолжение путешествия на Восток» (Suite du voyage de Levant, dans laquelle, après plusieurs remarques très singulières sur des particularitez de l'Égypte, de la Syrie, de la Mésopotamie, de l’Euphrate et du Tygre, il est traité de la Perse et autres estats sujets au roy de Perse et aussi des antiquitez de Tchehelminar et autres lieux vers l’ancienne Persepolis, et particulièrement de la route exacte de ce grand voyage, tant par terre, en Turquie et en Perse, que par mer, dans la Méditerranée, golfe Persique et mer des Indes, 1674). Скан книги на сайте НБФ

 «Третья часть записок о путешествиях» (Troisième partie des voyages de M. de Thevenot, contenant la relation de l’Indostan, des nouveaux Mogols et des autres peuples et pays des Indes, 1684). Скан книги на сайте НБФ

Литература 
 

Переводчики Франции
Адвокаты Франции
Адвокаты по алфавиту
Путешественники XVII века
Путешественники Франции